В этом списке приводится информация о запусках космических объектов в 2023 году. Информация взята из открытых официальных источников. Названия объектов и запускающих государств соответствуют данным, представляемым странами участниками «Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство», принятой на Генеральной Ассамблее ООН в 1974 году.

Список орбитальных запусков

Сводные таблицы

По запускающим государствам 

Термин «запускающее государство» означает государство, с территории или установок которого осуществляется запуск космического объекта.

По ракетам-носителям

Сводная таблица

По модификации РН

По космодромам

Комментарии

Примечания